Knabenkapelle steht für:
 Knabenkapelle (Dinkelsbühl), siehe auch Kinderzeche
 Knabenkapelle (Nördlingen)
 Tänzelfest-Knabenkapelle